Appeal to Reason — п'ятий студійний альбом американського гурту Rise Against, виданий в 2008 році.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Rise Against
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Панк-рок альбоми
Альбоми Geffen Records
Альбоми Interscope Records